«Бремя белых (людей)» (также «Бремя белого человека»; ) — стихотворение английского поэта Редьярда Киплинга времён Филиппино-американской войны (1899—1902), впервые опубликованное в 1899 году в журнале . Его название стало нарицательным обозначением миссии империалистов в колониальных владениях. На русский язык переводилось А. Сергеевым, В. Топоровым, М. Фроманом.

Стихотворение, по некоторым сведениям, изначально было предназначено для публикации к «бриллиантовому юбилею» королевы Виктории. Оно было написано Киплингом под влиянием событий на Дальнем Востоке, после захвата США Филиппин, Пуэрто-Рико и других испанских колоний (см. испано-американская война). При первой публикации ему был дан подзаголовок Соединённые Штаты и Филиппинские острова.

Реакция и толкования 
Стихотворение вызвало неоднозначную реакцию общественности. С одной стороны, Киплингу было предъявлено обвинение в пренебрежительном отношении к неевропейским народам, в изображении их как недоразвитых, опасных и требующих постоянного контроля и помощи со стороны «белых наций». В связи с этим текст зачастую рассматривался как расистский и проевропейско-шовинистический, как прикрытие для проведения колонизаторской политики, в первую очередь Великобританией, оправдывая её захваты в Азии и в Африке гуманистическими соображениями. Ряд современников Киплинга (например, Марк Твен в эссе 1901 года «Человеку, ходящему во тьме»), подвергли его позицию, обозначенную в стихотворении «Бремя Белых», острой критике.

С другой стороны, в своем не менее известном стихотворении  Киплинг показывает себя тонким психологом и знатоком особенностей и проблематики сложных взаимоотношений культур Европы и Востока, построенных на совершенно различных идеологических и мировоззренческих фундаментах. При оценке личной позиции Р. Киплинга нельзя не учитывать и тот факт, что сам поэт родился, вырос и прожил значительную часть своей жизни в колониях, прекрасно знал и любил Восток и его обитателей (особенно Индию).

Галерея

См. также 

 Благородный дикарь
 Культурный герой
 Цивилизационная миссия
 Романтический расизм
 Стереотипы о афроамериканцах
 Волшебный негр
 Белый спаситель
 Белый спаситель в кино

Примечания 

Стихотворения Редьярда Киплинга
Викторианская литература
Стихотворения 1899 года
Испано-американская война
Расизм
Империализм
Колониализм